Camillo Golgi (1843-1926) – scienziato e medico italiano
 Apparato del Golgi – organello cellulare, scoperto da Camillo Golgi
 Collegio Golgi – collegio universitario pavese
 Corteno Golgi – comune italiano in provincia di Brescia, luogo di nascita di Camillo Golgi
 Cratere Golgi – cratere lunare
 Museo Golgi – museo scientifico dell'Università degli Studi di Pavia
 6875 Golgi – asteroide della fascia principale